La vuelta al mundo en ochenta días hace referencia a:

 la obra de Julio Verne, La vuelta al mundo en ochenta días.
 la película estadounidense de 1956, La vuelta al mundo en ochenta días (película de 1956).
 la película de animación de 1988, La vuelta al mundo en 80 días (película de 1988).
 la película estadounidense de 2004, La vuelta al mundo en ochenta días (película de 2004).
 la miniserie estadounidense en tres partes, La vuelta al mundo en 80 días (miniserie).
 el juego de tablero, La vuelta al mundo en 80 días (juego).
 la serie de dibujos animados hispano-japonesa, La vuelta al mundo de Willy Fog.
 álbum del grupo español Mocedades: La vuelta al mundo de Willy Fog.